N'zeto Airport är en flygplats i Angola. Den ligger i den nordvästra delen av landet,  km norr om huvudstaden Luanda. N'zeto Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt N'zeto Airport är platt. Havet är nära N'zeto Airport åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om N'zeto Airport. Närmaste större samhälle är Nzeto,  km norr om N'zeto Airport. 

Omgivningarna runt N'zeto Airport är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt N'zeto Airport är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Angola